Rastenberg steht für:

 Rastenberg, Stadt im Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Rastenberg (Gemeinde Rastenfeld), Ortschaft und Katastralgemeinde von Rastenfeld, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

 Rastenberg (Adelsgeschlecht), thüringisches ritterliches Burgmannengeschlecht